

Patronyme 

 Émile Amagat (1841-1915), physicien français ;
 Louis Amagat (1847-1890), homme politique français ;
 Eloi Amagat (1985-), joueur de football espagnol.

Sciences et techniques 
Émile Amagat a laissé son nom à plusieurs expressions utilisées en physique :
 amagat, une unité de densité numérique ;
 diagramme d'Amagat, un diagramme thermodynamique ;
 loi d'Amagat, une loi qui concerne le volume d'un mélange de gaz.